Sikang peut désigner :
Le Xikang, une ancienne province de la République de Chine. 
Une race de poney, le Sikang